135th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 135th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lenox Avenue Line